Umber steht für:
 Verschiedene Fische aus der Familie der Umberfische, insbesondere Angehörige der Gattung Umbrina und den Gewöhnlichen Umber (Umbrina cirrosa)
 Den Farbstoff Umbra
 House Umber, fiktives Adelsgeschlecht aus Das Lied von Eis und Feuer.
 Umber Island, Insel in der Lasarew-Bucht, Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Friedrich Umber (1871–1946), deutscher Internist

Umber ist das Cognomen folgender Personen:
 Quintus Orfitasius Aufidius Umber, römischer Statthalter